Het Nederlands kampioenschap dammen 2008 werd van woensdag 9 tot en met zaterdag 19 april 2008 (met 2 rondes op 11 en 14 april) in  't Voorhuys in Emmeloord gespeeld. 
Nederlands kampioen werd (voor de 1e keer) Ron Heusdens met 16 punten uit 13 partijen en meer overwinningen dan de met hem puntgelijk geäindigde Alexander Baljakin en Hein Meijer.

Toernooiverloop
Heusdens werd al in de 12e ronde kampioen door met een overwinning op Pim Meurs de voorsprong op zijn naaste belager Meijer te vergroten tot 2 punten. 
In de laatste ronde kwamen Baljakin (door een overwinning op Heusdens) en Meijer (door een overwinning op Auke Scholma) nog wel langszij qua puntentotaal maar het grotere aantal overwinningen van Heusdens gaf de doorslag voor de titel.

Scoretabel

Externe links 
 Officiële toernooisite
 Halve finale groep A
 Halve finale groep B
 Halve finale groep C
 Halve finale groep D
 Scoretabel op Toernooibase

Dammen in 2008
Nederlands kampioenschap dammen
Dammen
Dammen